

Geografia

Pisciotta – comune italiano della provincia di Salerno in Campania

Persone
Gaspare Pisciotta – criminale italiano
Ignazio Pisciotta – militare e scultore italiano
Massimiliano Pisciotta – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano